Квалификация женского хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2018 года определяется по мировому рейтингу ИИХФ после чемпионата мира 2016 года. Сборная Республики Корея попала на турнир автоматически. Пять лучших команд в мировом рейтинге получают автоматическое место на Олимпийских играх, остальные две команды имеют возможность попасть на Игры через квалификационные турниры.

После переговоров МОК и НОК Южной Кореи с НОК КНДР было решено выступить объединённой женской командой Кореи по хоккею.

Квалифицирующиеся команды 

 

Результаты последнего чемпионата мира, который проходил в Канаде, имеют наибольший вес в рейтинге.

Квалификация проходила по схеме предыдущих квалификаций. На Олимпийские игры из лучших 26 команд рейтинга автоматически попали 5 команд, Республика Корея, на правах страны-хозяйки и 2 команды по итогам квалификации.

Рейтинг по итогам ЧМ-2016.

Рейтинг ИИХФ для определения групп

Соревнования 
Места в рейтинге приведены по состоянию на рейтинг по итогам ЧМ-2016 (в обход сборной Республики Корея).

Квалификационная игра 
Первым этапом квалификации у женщин стал квалификационный турнир, который прошел с 8 по 10 октября 2016 года в Мехико. В турнире приняли участие команды Турции, Гонконга и Мексики. Победитель получил право играть в группе G следующего этапа квалификации.

Результаты 
Время указано локальное (UTC-5)

 Предварительная квалификация 
Игры проходили с 3 по 6 ноября 2016 года. Победители каждой группы получили возможность играть во втором раунде квалификации.

 Группа G 

 Результаты Время указано локальное (UTC+6). Группа H 

 Результаты Время указано локальное (UTC+1).''

Пре-квалификация 
Проходила с 15 по 18 декабря 2016 года. Победители групп получили возможность играть в финальной квалификации.

Группа E 

Время местное (UTC+1).

Группа F 

Время местное (UTC+1).

Финальная квалификация 
Финальная квалификация проходила 9 — 12 февраля 2017 года в странах, занимающих в рейтинге ИИХФ 6 и 7 места соответственно. Победители групп квалифицировались на олимпийский турнир.

Группа С 

Время местное (UTC+1).

Группа D 

Время местное (UTC+9).

Примечания 

2016 год в хоккее
2017 год в хоккее
Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018